Mavrovoúni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Markópoulo, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Mavrovoúni (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar